Ernst Sonntag / Sontag ist der Name von
 Ernst Sonntag (Mediziner) (1859–1939), Gynäkologe und Geburtshelfer in Freiburg
 Ernst Sontag (1873–1955), Reichsgerichtsrat